Karawajew (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Wladimirowitsch Karawajew (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Michailowitsch Karawajew (1890–1979), sowjetischer Chemiker
 Oleg Nikolajewitsch Karawajew (1936–1978), sowjetischer Ringer
 Oleksandr Karawajew (* 1992), ukrainischer Fußballspieler
 Sergei Alexejewitsch Karawajew (* 1968), sowjetisch-russischer Boxer
 Wjatscheslaw Sergejewitsch Karawajew (* 1995), russischer Fußballspieler
 Wladimir Afanassjewitsch Karawajew (1811–1892), russisch-ukrainischer Chirurg und Augenarzt